Gunesch ist der Familienname folgender Personen:

 Adele von Gunesch (1832–1873), österreichische Pädagogin
 Andreas Gunesch (1648–1703),  siebenbürgischer evangelischer Theologe und Historiker
 Andreas von Gunesch (1799–1875), evangelisch-lutherischer Superintendent von Wien
 Ralph Gunesch (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Roland Gunesch (* 1944), rumänischer Handballspieler